Armensko pismo abeceda je koja se od 405./406. rabi za pisanje na armenskom jeziku. Izumio ga je Sveti Mesrop Maštoc, armenski jezikoslovac i crkveni vođa koji je prilikom prevođenja kršćanskih tekstova na materinski jezik zaključio kako se za pojedine riječi ne mogu rabiti pisma susjednih naroda jer im nedostaju glasovi karakteristični za armenski. Zato je izmislio abecedu pod utjecajem grčkog alfabeta. Ispočetka se sastojao od 36 slova, kojima su od 10. do 12. stoljeća dodana još tri. Armenska slova su se sve do uvođenja arapskih brojeva u 8. i 9. stoljeća rabila i za pisanje armenskih brojki.

Abeceda 

Poslušajte izgovor na  ili na .

Napomene
U gornjoj tablici tipografski simbol "h" () je dijaktrički znak za aspiraciju u međunarodnoj fonetskoj abecedi.
 Kao inicijalni zvuk ye , u ostalom e .
 Samo u tradicionalnoj ortografiji na početku riječi i za korijene unutar riječi.
 Kao početni zvuk vo , u ostalom o .
 Armenski Iranci (ogranak Istočnih Armenaca) izgovaraju ovo slovo kao , kao u klasičnom armenskom.
 U reformiranoj ortografiji ovo slovo je zamijenio digraf  <ու> koji predstavlja .
 Obično predstavlja  ali postoje neki izuzeci. U klasičnom armenskom աւ na početku riječi (ako ga prati konsonant) predstavlja  (kao daun), npr. աւր (awr, , dan).

Izvori

Vanjske poveznice
 Unicode (defincija armenskih znakova)
 Omniglot
 Vodnik po armenski abecedi 

Pismo
Armenska kultura